Mundo Lingo es una serie de eventos sociales de intercambio de idiomas que suceden de manera simultánea en varias metrópolis de diferentes países.  Se llevan a cabo por la noche (generalmente de 8 p. m. a 1 a. m.) en bares acondicionados para la ocasión. Estos eventos son abiertos a hombres y mujeres en edad legal de todas las nacionalidades, que se reúnen específicamente para aprender y compartir idiomas.

Principio 

Cada participante recibe banderas de pegatina que se adhieren a su vestimenta: el idioma nativo en la parte superior, y el resto de los idiomas en la parte inferior ordenados por nivel de fluidez. Las personas son libres de entablar amistades y socializar con quien se desee, en un ambiente relajado, mientras toman bebidas.

Historia 

El primer evento Mundo Lingo se llevó a cabo por iniciativa de Benji Moreira, un ciudadano británico residente en Buenos Aires, (Argentina). Tuvo lugar el 7 de julio de 2011 y tenía por intención fomentar a la población local argentina a que se comuniquen en diferentes idiomas al tiempo que los extranjeros locales se animen a aprender español.
Al poco tiempo, alrededor de 50 personas por semana asistían a los eventos y el sistema de banderas fue introducido. En 2014 el evento cobró progresivamente popularidad y fue exportado a ciudades como Colonia, Londres, Montreal, y luego Melbourne.

Ciudades 

A septiembre de 2018, los eventos Mundo Lingo regularmente se llevan a cabo en 30 ciudades de 24 países de los 5 continentes.

Asia 
A septiembre de 2018, los eventos Mundo Lingo regularmente se llevan a cabo en Saigón y Hanói (Vietnam), Bangkok y Chiang Mai (Tailandia), Nanjing (China), Osaka (Japón), Singapur y Rangún (Myanmar) .

Oceanía 
A septiembre de 2018, los eventos Mundo Lingo regularmente se llevan a cabo en Melbourne, Sídney y Brisbane (Australia) y Wellington y Auckland (Nueva Zelanda).

Europa 
A septiembre de 2018, los eventos Mundo Lingo regularmente se llevan a cabo en Barcelona (España), Colonia, Stuttgart y Munich (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Ginebra (Suiza), Londres (Inglaterra), París (Francia) y Oslo (Noruega).

América 
A septiembre de 2018, los eventos Mundo Lingo regularmente se llevan a cabo en Buenos Aires, Córdoba y La Plata (Argentina), Lima (Perú), Río de Janeiro (Brasil), Montreal y Toronto (Canadá), Nueva York (Estados Unidos).

Paso a las redes sociales a raíz del COVID-19

Mundo Lingo mantiene su comunidad en las redes sociales. Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender los eventos en vivo hasta nuevo aviso, los suscriptores de los grupos de Facebook y Telegram comenzaron a aumentar dramáticamente. Al 1 de agosto de 2020, los grupos de Facebook tienen un total de más de 135.000 suscriptores en todo el mundo mientras que los grupos de Telegram cuentan con más de 12.000 usuarios diarios.

Referencias

Enlaces externos 
 Mundo Lingo

Enseñanza de idiomas
Tertulias